Guszianka, teilweise auch: Gußianka, Guschianka, ist ein ostpreußischer Orts- und Gewässername:

 Guszianka, 1938 bis 1945 Guschienen, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Guzianka (Ruciane-Nida), Ort im Powiat Mrągowski, seit 1955 im Powiat Piski, ab 1966: Stadtteil von Ruciane-Nida, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Großer Guszianka-See, 1938 bis 1945 Großer Guschiener See, See in der Masurischen Seenplatte, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Guzianka Wielka, See im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kleiner Guszianka-See, 1938 bis 1945 Kleiner Guschiener See, See in der Masurischen Seenplatte, Kreis Sensburg, Ostpreußen, seit 1945: Jezioro Guzianka Mała, See im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen